Alain Gadou (né en 1963), ancien joueur de basket-ball français ;
 Didier Gadou (né en 1965), ancien joueur de basket-ball français et président de Pau-Lacq-Orthez ;
 Thierry Gadou (né en 1969), ancien joueur de basket-ball français.

Homonymie de patronyme